Butler Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butler Knob (North Carolina)	
 Butler Knob (Pennsylvania)